Méryptah est un nom porté au Nouvel Empire.

 Méryptah, grand prêtre de Ptah sous le règne d'.
 Méryptah, grand prêtre d'Amon sous le règne d'.

Index égyptologique
Nom ou prénom égyptien dans l'Antiquité